Rekavice je lahko:
 Rekavice 1 (Bosna in Hercegovina)
 Rekavice 2 (Bosna in Hercegovina)